Fort Polk North – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Luizjana, w parafii Vernon.

CDP w stanie Luizjana